Цекоб — село в Шамильском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Цекоб как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 8 км к западу от районного центра села Хебда, на реке Тлянубтляр.

Население 

Населено этнической группой аварцев — ахвахцами.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана